Acrotrichis — род мельчайших жуков из семейства перокрылки (Ptiliidae).
Около 200 видов.

Распространение 
Повсеместно. Для фауны бывшего СССР приводилось 25 видов.

Описание 
Длина тела около 1 мм (от 0,6 до 1,2 мм). Тело вытянутое, овально-цилиндрическое. От близких групп отличаются выступающими острыми задними углами переднеспинки, матовой поверхностью переднеспинки, 3-члениковой булавой усиков, расширенными задними тазиками. Усики 11-члениковые. Надкрылья немного укорочены, так что сзади видны два тергита брюшка.
Встречаются в растительных остатках в почве, навозе, в трутовиках, в гнёздах птиц, в муравейниках.

Классификация 
Около 200 трудно определяемых видов. Отличаются по строению сперматеки и хетотаксии. Acrotrichis это крупнейший род семейства жуков-перокрылок (Ptiliidae). До конца XIX века большинство этих видов были описаны в составе рода , но были перенесены в Acrotrichis так как имя оказалось младшим гомонимом и было уже занято родом бабочек . Долгое время выделялось только два подрода,  и номинативный Acrotrichis s. str., но в 1969 году были добавлены ещё два подрода  и .

См. также 
 Мельчайшие организмы
 Baranowskiella ehnstromi
 Sikhotelumpia dersuuzalai

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Перокрылки
Роды жесткокрылых